Отель любви или рабу хотэру ( от ) — разновидность гостиниц, в которых арендуются номера для секса. Они отличаются от борделей тем, что люди приходят в отели любви вместе со своими партнёрами. Номера обычно арендуются на небольшой срок, а посетители получают в отелях анонимность от родственников. Отели любви популярны, в первую очередь, в Японии, где их посещение распространено повсеместно.

История 
В период Эдо в Японии существовали дэайдзяя (), чайные дома, гостиницы примерно на 15 небольших номеров площадью порядка 10 м² каждый. Гостей разували и забирали их вещи в качестве гарантии оплаты номера на выходе, отводили в номер и подавали там чай и закуску, оставляя их наедине.

К началу XX века чайные дома были заменены двумя видами заведений со схожими услугами. Первый, матиайдзяя (), предоставлял очень скромные услуги — небольшую комнату, застеленную татами; матиайдзяя были весьма популярны в Токио. Второй, собая (), представлял из себя японскую лапшичную, снабжённую комнатами наверху, сдаваемыми в наём на небольшой срок. Такие комнаты были не во всех лапшичных — снабжённые ими отличались вывесками вроде «настоящая лапшичная».

Как матиайдзяя, так и собая активно использовались проститутками и их клиентами и лишь изредка — влюблёнными парами. Там царила атмосфера профессиональной сексуальной индустрии и пары предпочитали заниматься сексом на улице, особенно в парках.

В 1930-х годах в Японии распространились энсюку (), в которых пары могли арендовать комнату за одну иену в час. Комнаты были меблированы в западном стиле, двухспальными кроватями и запирались. Кроме того, для секса стали использоваться бани.

После поражения во Второй мировой войне распространились небольшие семейные гостиницы цурэкоми-ядо (, ). Появились они в первую очередь в районе Токио , частично из-за спроса от оккупировавшего Японию западного контингента. Бум цурэкоми-ядо начался после запрета проституции в 1958 году.

В 1960-х они начали переквалифицироваться в бизнес-отели для путешественников или отели любви. Появились отели любви в современном значении — элегантно оформленные и снабжённые специальными удобствами, такими как электрические кровати, пенные ванны и прозрачные с одной стороны зеркала в ванной комнате. Такие тематически оформленные отели предоставляли уход от реальности. Кроме того, из-за высокой цены на землю, плотной застройки и небольших жилых площадей выросла необходимость в отелях любви, которые могли предоставить анонимность и помочь скрыть сексуальные отношения от родственников.

Изначально японские законы не отличали отели любви от обычных гостиниц — из-за чего, например, они могли были быть расположены рядом со школами. В 1984 году вышли поправки в , вводящие регулирование отелей любви, хотя и определяющие его слишком узко, из-за чего заведения могли избежать статуса отеля любви.

Постепенно отели любви меняют свой имидж, становясь более чистыми, открытыми и менее вызывающе сексуальными, при этом они называют себя более престижными названиями, такими как бутик-отель или модный отель, поскольку термин «отель любви» приобрёл негативные коннотации.

Функционирование 

Отели любви обычно расположены в многолюдных местах, оформлены яркими неоновыми вывесками и обладают кричащей архитектурой, но при этом выход находится в глубине, чтобы посетители могли незаметно входить и выходить. Комнаты меблированы вращающимися кроватями, зеркальными потолками, стеклянными ваннами и прочими схожими предметами, заметно присутствуют сексуальные материалы вроде порнографических видео, сексуальных игрушек и костюмов. Оплата в отелях любви обычно почасовая, при этом тематические номера более дорогие.

На 1999 год в Японии было около 30 тысяч отелей любви, из них 3,5 тысячи — в Токио, и примерно четверть из 25 миллиардов фунтов дохода японской сексуальной индустрии приходилось на отели любви, при том что доход сексуальной индустрии больше оборонного бюджета.

По данным книги Сары Чаплин, изданной в 2007 году, годовая выручка отелей любви составляет больше 4 триллионов иен, что в два раза больше выручки от аниме, при этом в день происходит около 1,4 миллиона посещений, а в год — порядка 500 миллионов, при которых пары тратят в среднем 8 тысяч иен.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Гостиницы по типам
Культура Японии
Сексуальность человека
Секс-индустрия
Гостиницы Японии
Изобретения Японии